Biskvit může být:

sušenka, keks, suchar
biskvit (vinařství) – odborný vinařský pojem
porcelán bez glazury